Мирко Марјановић се може односити на:

 Мирко Марјановић (1937–2006), политичар и економиста
 Мирко Марјановић (1926—непознато), кошаркаш и кошаркашки тренер